(66) Майя () — астероид главного пояса, принадлежащий к тёмному спектральному классу C. Он был открыт 9 апреля 1861 года американским астрономом Хорейсом Таттлом в Гарвардской обсерватории и назван в честь Майи, старшей из семи сестёр плеяд в древнегреческой мифологии.

См. также 
 Список астероидов (1—100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии